

Informatica 
 ysmICQ o YSM – client ICQ

Codici 
 YSM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Smith (Territori del Nord-Ovest) (Canada)